Владилен Тодоров Попов (, 21 июля 1935, София — 19 августа 2007, там же) — болгарский шахматист, шахматный тренер, аналитик и журналист. Чемпион Болгарии 1959 г. (+9-2=3).

Биография 
Окончил английскую гимназию в Ловече и факультет английской филологии Софийского университета.

С 1969 по 1992 гг. работал шахматным обозревателем на Болгарском национальном телевидении.

Был главным тренером женской сборной Болгарии на Шахматной олимпиаде 1974 г. в Медельине (болгарки завоевали бронзовые медали).

Ссылки 
 Партии Вл. Попова  в базе Chessgames
 Личная карточка Вл. Попова на сайте 365Chess

Родившиеся 21 июля
Родившиеся в 1935 году
Родившиеся в Софии
Умершие 19 августа
Умершие в 2007 году
Умершие в Софии
Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Болгарии
Шахматные тренеры Болгарии
Шахматные журналисты
Спортивные журналисты Болгарии
Выпускники факультета классической и новой филологии Софийского университета